Орден Короны короля Звонимира () — государственная награда Независимого Государства Хорватия.

Предназначался для награждения военных и гражданских лиц за заслуги на благо хорватского народа и государства.

История

Положение о награде

Описание

Примечания

Литература

Ссылки 
 Орден Короны короля Звонимира 

Ордена Хорватии
Появились в 1941 году в Хорватии